Příjmení Kostadinov () nosí více významných osobností:

 Alipi Kostadinov (* 1955) – český cyklista, reprezentant bývalého Československa
 Branimir Kostadinov (* 1989) – bulharský fotbalový útočník
 Emil Kostadinov (* 1967) – bývalý bulharský fotbalista
 Georgi Kostadinov (* 1950) – bulharský boxer
 Miroslav Kostadinov (* 1976) – bulharský zpěvák a skladatel